Die Oblast Wologda im Föderationskreis Nordwestrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 26 Rajons und zwei Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 22 Stadt- und 245 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010). Die derzeitige Verwaltungsgliederung der Oblast Wologda wurde mit dem Oblast-Gesetz  vom 6. Dezember 2004 festgelegt, das in den darauf folgenden Jahren mehrfach verändert wurde.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die Stadtkreise und Rajons der Oblast Wologda.

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB); Abgerufen am 12. Oktober 2010
 Oblast Wologda auf terrus.ru; Abgerufen am 12. Oktober 2010

Wologda
Oblast Wologda